Rochinha (nadador)
 Rochinha (político)

Localidades
 Cabeço da Rochinha
 Porto da Rochinha

Desambiguação